Змагання в одиночному розряді тенісного турніру Forest Hills Tennis Classic 2008 проходили в рамках Туру WTA 2008.

Хісела Дулко була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

Луціє Шафарова здобула титул, у фіналі перемігши Пен Шуай з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Полін Пармантьє (1-ше коло)
  Марина Еракович (1-ше коло)

  Івета Бенешова (півфінал)
  Карла Суарес Наварро (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Forest Hills Tennis Classic
Тур WTA 2008